USS John F. Kennedy (1968), Amerikaans supervliegdekschip.
 USS John F. Kennedy (CVN-79), Amerikaans supervliegdekschip.